Ира́клион, Гера́клион () — ном в Греции, на Крите. Находится в центре периферии Крита. На западе граничит с номом Ретимни, на востоке — с номом Ласитионом. Население  жителей по переписи 2001 года. Площадь 2641,22 квадратного километра. Плотность 110 человек на квадратный километр. Административный центр — Ираклион, один из крупнейших городов Греции.

По программе «Калликратис» 31 декабря 2010 года административное деление Греции на номы было упразднено.

В селе  (), в 22 км южнее Ираклиона, находится всемирно известный музыкальный центр Лабиринт, который создал натурализовавшийся на Крите музыкант ирландского происхождения Росс Дэйли.

Наука 
На бывшей американской базе в Гурне расположен Греческий центр морских исследований (Hellenic Centre for Marine Research, HCMR) и Аквариум Крита.

В самом административном центре, Ираклионе находится один из крупнейших и важнейших исследовательских центров Греции — Foundation for Research & Technology – Hellas (FORTH), который состоит из пяти научно-исследовательских институтов.

В 2005 году в Ираклионе открылась английская школа The European School, в которой обучение бесплатное.

Административное деление 

В 2001 году ном Ираклион делился на 26 общин (димов).

Население

Примечания